Вервь:

 Вервь — древняя общинная организация на Руси и у хорватов.
 Вервник — категория восточных славян, живших в общине вервь.
 Старое название верёвки.